

Biografia

Altri progetti 

Cristiani della terza crociata